Mócsy László (1871–1955) író, iskolaigazgató
 Mócsy László (1925–2003) jogász, szakíró

Jegyzetek